Сезон 2016/2017 стал 108-м для «Монреаль Канадиенс» и 100-м в рамках Национальной хоккейной лиги.

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Монреаль».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Монреаль».

Текущий состав 
на 22 апреля 2017

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Ушли

Подписание контрактов

Выбор на драфте

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Монреаль Канадиенс»

2016/2017
НХЛ в сезоне 2016/2017